Presidenti dell'Iran – dal 1980
Sovrani della Persia – fino al 1979
Guida suprema dell'Iran – de facto la massima autorità iraniana dal 1979